Анато́лий Ива́нович Кривцо́в (7 декабря 1933, с. Кривцово, Яковлевского р-на Белгородской обл. — 8 октября 2010, г. Москва) — советский и российский геолог,  доктор геолого-минералогических наук, профессор, кавалер Ордена Почета, заслуженный деятель науки РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. Зам. директора ЦНИГРИ по научной работе (1981—1984 и с 1991 по 2010).

Биография 
Родился в селе Кривцово  Томаровского р-на Курской области (ныне — Яковлевского р-на Белгородской обл.). Окончил Старооскольский геологоразведочный техникум (1953), после чего работал геологом, затем главным геологом рудника советского загранпредприятия в Чехословакии (1953—1957). 

В 1962 окончил геологический факультет МГУ и был оставлен в аспирантуре при том же факультете.

В 1965 году защитил диссертацию на соискание учёной степени кандидата геолого-минералогических наук.

С 1975 года — доктор геолого-минералогических наук, с 1982 года — профессор.

С 1965 по 1981 — научный сотрудник, заведующий сектором ЦНИГРИ. Начиная с 1981 и по 1984, а затем в 1991-2010 годах — зам. директора ЦНИГРИ по научной работе.

Член коллегии Министерства геологии СССР, начальник Управления научно-исследовательских организаций, начальник Отдела научно-технического прогресса (1984—1991). 

Одновременно был профессором кафедры полезных ископаемых МГРИ (МГГА) (1983—1995), вел лекционные курсы по геологии полезных ископаемых и металлогении.

Скоропостижно скончался в Москве 8 октября 2010 года.

Научная деятельность 
Автор более 400 печатных работ, из них 40 монографии. 

Являлся  одним из лидеров отечественной металлогении, геологии рудных месторождений, их прогноза и поисков, разработки систем управления использованием и развитием минерально-сырьевой базы страны. 

Занимался разработкой и реализацией методов прогноза и поисков месторождений на базе рудно-формационного анализа. Создал систему управления научно-техническим прогрессом в Мингеологии СССР, реформирования отраслевой науки с переводом НИИ на хозрасчетные основы, организации международного сотрудничества — с США, Австралией, странами СЭВ (1984—1991). 

Осуществлял координацию работ по сверхглубокому бурению в СССР. 

Возглавлял разработку системы моделей рудных месторождений (с 1989).

Открыл новый рудный район на Урале (1980), первооткрыватель месторождения (1991).

Подготовил более 20 кандидатов и докторов наук.

Общественная деятельность 
Вел большую общественную работу, являясь зам. председателя Национального комитета геологов СССР (1986—1991), координатором сотрудничества между Мингеологии СССР и Геологической службой США (1989—1991),  вице-президентом фонда В. И. Смирнова (с 1993), вице-президентом Международной академии минеральных ресурсов (с 1994), членом Международной ассоциации по генезису рудных месторождений (МАГРМ) (с 1987).

Был главным редактором журнала "Отечественная геология" (бывш. «Советская геология») (с 1988), а также заместителем главного редактора журнала "Руды и металлы" (с 1992). Входил в редколлегию издательства металлогенических карт СССР, был главным редактором карты полезных ископаемых Кубы.

Признание, награды 
 Государственная премия СССР (1980) за открытие новых меденосных провинций, а на Урале — нового рудного района.
 Заслуженный деятель науки РСФСР (1991).
 Отличник разведки недр (1983, 1986). 
 Почетный разведчик недр (1984). 
 Премия Мингеологии СССР (1987) за разработку «Методических руководств по оценке прогнозных ресурсов», три издания которых стали научной основой формирования минерально-сырьевой базы СССР и широко используется в РФ и странах СНГ.
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2000) за комплект карт экзогенной золотоносности и платиноносности Российской Федерации.
 Премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники (2007) за научное обоснование, создание и реализацию системы прогноза и воспроизводства минерально-сырьевой базы благородных и цветных металлов.
 Почетная грамота Президента Российской Федерации (2010) за работу в качестве эксперта нижней палаты Федерального собрания Государственной Думы.
 Национальная премия «Человек года».
 Премия им. А.Н.Косыгина.
 Действительный член РАЕН.

Библиография 
 Кривцов А. И. Палеовулканизм эвгеосинклинальных зон Урала и колчеданообразование. — : Недра, 1979. — 169 с.
 Кривцов А. И. Геологические основы прогнозирования и поисков меднопорфировых месторождений. — : Недра, 1983. — 256 с
  Принципы и методы прогноза скрытых месторождений меди, никеля и кобальта / М. Б. Бородаевская, А. И. Кривцов, А. П. Лихачев и др.]. — : Недра, 1987. — 245 с. 
 Кривцов А.И. Прикладная металлогения. — .: Недра, 1989. — 286 с. — ISBN 5-247-00648-8
 А. И. Кривцов, П. Д. Яковлев Структуры рудных полей и месторождений, металлогения и прогноз рудоносности: Учеб. для геол. спец. —  : Недра, 1991. — 382 с. — ISBN 5-247-01827-3
 Геологическая служба и развитие минерально-сырьевой базы: Прил. "Орг. и персоналии"/ Сост. Л. Л. Войтчак и др.; гл. ред. А. И. Кривцов. —  : ЦНИГРИ, 1993. — 160 с. — ISBN 5-85657-003-0
 А. И. Кривцов, И. Ф. Мигачев Металлогения андезитоидных вулкано-плутонических поясов/  Серия методических руководств по геодинамическому анализу при геологическом картировании / М-во природ. ресурсов Рос. Федерации. Межрегион. центр по геол. картографии (Геокарт). Центр. науч.-исслед. геологоразведоч. ин-т цв. и благород. металлов (ЦНИГРИ). — : Ч. 1. — 1997. — 326 с. ISBN 5-85657-080-4; Ч. 2: Китай, Монголия, Урал. — 1999. — 267 с. — ISBN 5-85657-088-X
 Кривцов А. И. Зарубежная минерально-сырьевая база на рубеже веков — ретроспектива и прогнозы: обзор-анализ; Центр. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т цв. и благород. металлов, Междунар. акад. минерал. ресурсов. — : ЦНИГРИ, 1998. — 116 с. — ISBN 5-85657-085-5

Примечания 

Геологи СССР
Преподаватели РГГРУ
Авторы учебников